Бруссиг (нем. ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бруссиг, Кармен (род. 1977) — немецая дзюдоистка-паралимпийка, чемпион Летних Паралимпийских игр. Сестра-близнец Рамоны Бруссиг.
 Бруссиг, Рамона (род. 1977) — немецая дзюдоистка-паралимпийка, двукратный чемпион Летних Паралимпийских игр. Сестра-близнец Кармен Бруссиг.
 Бруссиг, Томас (род. 1964 или 1965) — немецкий писатель и сценарист.